Ассоциация писателей стран Азии и Африки — международная литературная организация. Создана в 1967 году в Бейруте. Объединяет 78 организаций стран Азии и Африки. Головной офис находится в Гаване. Объединяет литературные силы, оказывает содействие в процессе демократизации, социальном прогрессе и других аспектах общественной жизни. С 1967 года присуждается ежегодная литературная премия «Лотос». С 1968 года выпускается альманах «Лотос».

Ассоциации писателей Азии и Африки была воссоздана 7 декабря 2012 в здании Каирской оперы при участии писательских организации 30 стран двух континентов и благодаря весомой государственной поддержке этой инициативы Египтом.

Примечания

Литература 
 
 Н. Т. Федоренко. Ассоциация писателей стран Азии и Африки. // Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М.: Сов. Энцикл., 1962—1978.

Союзы писателей
Литература Африки